Slovo trylek může mít více významů:
 Trylek (hudba) – hudební ozdoba
 Trylek (rozhlas) – pořad Českého rozhlasu
 Trylek (zoologie) – zvuk ptáka

Externí odkazy